Сёреньи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Сёреньи, Имре (1905—1959) — венгерский биохимик.
 Сёреньи, Имре (1937—2012) — израильский, затем американский филолог-славист, известный как Ронен, Омри.
  (род. 1945) — венгерский композитор и певец.
  (1917–2009) — венгерская актриса.
  — венгерский каноист.